Palk ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Palk (1941–1990), britische Schauspielerin
 Lawrence Palk (~1766–1813), englischer Politiker
 Robert Palk (1717–1798), englischer Politiker
 Stan Palk (1921–2009), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Balk